Карлос Робес-и-Роблес (; 15 декабря 1925 — 1 сентября 2018) — чилийский футбольный арбитр, ранее — хоккеист.

Биография 
До того, как стать футбольным арбитром, Карлос занимался хоккеем с шайбой и становился чемпионом Чили.

В качестве футбольного арбитра обслуживал помимо игр чемпионата Чили игры домашнего для себя чемпионата мира 1962 года (единственный матч между Югославией и Колумбией), Кубков Америки (14 игр в трёх розыгрышах), Межконтинентальных кубков (1976), Кубков Либертадорес (в том числе, 4 финальные игры).

Последний матч в торжественной обстановке Роблес отработал в 1975 году, это была встреча между «Сантьяго Уондерерс» и «Эвертоном».

По окончании судейской карьеры возглавлял судейский комитет Чили, но в 2002 году был отстранён от должности после противоричевых оценок работы арбитров.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на WorldReferee.com

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты Чили
Футбольные судьи Чили
Судьи чемпионата мира по футболу 1962